Дряново може да се отнася за:
 Дряново, град в България;
 Дряново, община в България;
 Дряново, село в област Пловдив, България;
 Дряново, село в област Хасково, България;
 Дряново, село в област Ямбол, България;
 Дряново, бивше село в Костурско, Егейска Македония, Гърция;
 Дряново, село в дем Драма, Гърция;
 Дряново, село в дем Кушница, Гърция;
 Дряново, бивше село в Сярско, Гърция;
 Дримос със старо име Дряново, село в Еласонско, Гърция;
 Дриовуно със старо име Дряново, село в Сятищко, Гърция;
 Местност в Грамос, СЗ от Борботско (Ептахори), Гърция.

Вижте също 
 Дреново